Арені () — топонім у місцевості Вайоц Дзор, Вірменія:

 Арені (церква) — Церква Святої Богородиці в однойменному селі в марзі (області) Вайоц Дзор, Вірменія.
 Арені (село) — село в марзі (області) Вайоц Дзор, Вірменія.
 Арені (печера) — печера, в якій було знайдено найстаріше шкіряне взуття у світі.
 Арені (виноград) — вірменський сорт червоного винограду.
 Арені (вино) — розповсюджений вірменський сорт червоного сухого вина, який можна придбати і в Україні.

Примітки